Стак-Гомпа — буддийский монастырь-гомпа в Лех (округ), Ладакх, северная Индия, в 15 км южнее Леха. Основан ламой Лхаванг Лотус в XIV веке. Монастырская библиотека включает 108 томов Канджура. Каждый год здесь проходит мистерия цам. Некоторое время служил резиденцией ладакхской королевской семьи.

Примечания

Ссылки 
 Стак-Гомпа на сайте www.buddhist-temples.com

Буддийские монастыри Ладакха
Монастыри школы кагью